Baba se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keiji Baba
 Kikutaro Baba
 Masaru Baba